Нижнекатрухский диалект () — диалект азербайджанского языка, входящий в восточную группу диалектов, распространён на территории села Нижний Катрух в Рутульском районе Дагестана.

Ареал 
На нижнекатрухском диалекте азербайджанского языка говорят в небольшом селе Нижний Катрух () Рутульского района Дагестана. В 1939 году больше ста семей переселились из села в Магарамкентский район Дагестана и образовали вместе с лезгинами селение Новый Аул (). Часть выходцев из села так же проживают в Дербенте, Махачкале и других городах Дагестана. Всего на нижнекатрухском диалекте говорят 2000 человек. Жители соседних лакских и рутульских также общаются между собой на азербайджанском языке.

Грамматическая характеристика

Фонология 
В диалекте представлены такие нехарактерные для азербайджанского языка, но характерные для дагестанских языков, в частности, лакского языка, согласные, как смычно-гортанные (абруптивы): заднеязычный неглубокий смычный ḳ, губо-губной смычный p̣, переднеязычный смычный ṭ, зубная свистящая аффриката c̣, средненебная шипящая аффриката ç̇, зубная глухая придыхательная аффриката c̣, средненебный глухой спирант x̣, задненебный глухой мгновенный q, усилённые придыхательные (геминанты): средненебный мгновенный глухой k̇, задненебный глухой q̇, губо-губной глухой мгновенный ṗ, зубной спирант ṡ, зубной мгновенный ṫ, задненебный глухой спирант ẋ, средненебный глухой спирант x, зубная глухая свистящая аффриката ċ средненебная глухая шипящая аффриката ç̇. Эти специфические согласные встречаются в любой позиции слова. Исключение составляют усиленные (геминаты), которые, как и в лакском языке, не могут удержаться в абсолютном конце слова и в середине слова перед согласными, и переходят в придыхательные (или аспирирующие) своего же ряда. Примеры: ḳamçi (кнут), buşḳənə (желоб), baḳ (голова), p̣atrun (патрон), sap̣un (мыло), ğap̣ (закрыть), ṭouşan (заяц), buṭa (аркан), armuṭ (груша), ç̇anqata (пол), ç̇inç̇a (морковь), ç̇imiç̇ (копыто), catir (иной), mulcu (овёс), kic (барабан), x̣urx̣ (слюна), qasa (смородина), qəşqər (струпи), qabaq (кабак, тыква), k̇ubax̣ (большой глиняный кувшин), hak̇rai (галушки), ṫuk̇ulc̣u (чебрец), q̇abağta (впереди), baq̇uq (халва), şamq̇oç (годовалый баран), ṗal (хлев), ẋəṗa (пядь), guṗi (миска), ṡörq (локоть), ṡaç (чуб, прическа), purṡuq (барсук), ṫar (сосна), xasṫalik (болезнь), Eṫilar (Большая медведица), ẋit (мучная пыль), ẋinçu (челюсть), purpuẋi (мочевой пузырь), ẋinça (буза), ẋiç-ẋna (междометие для подзыва коров), şurpa (суп), marşa (склон, луг), şulu (овечий помёт), ċackili (ёж), aċi (тряпка, лохмотья), k̇ak̇a (кобыла), ç̇anṭu (стог снопов), murç̇u (губа).

В нижнекатрухском диалекте представлены: четверичный ряд смычных губных: b, р, ṗ, p̣, зубных d, t, ṫ, ṭ, заднеязычных: q, k, k̇, ḳ, троечный ряд спирантов — зубных: z, s, ṡ, альвеолярных: ž, ş, ṩ, парный ряд спирантов — заднеязычных: x̣, ẋ, увулярных: q, q̇.

В нем также представлены все те гласные, которые известны в азербайджанском литературном языке: а, ə, е, t, ö, u, ü, ı. Они не отличаются какими-либо языковыми специфическими особенностями. Характерно только произношению мягких гласных ä, ö, ü, по сравнению с нормами литературного произношения, более отодвинутая артикуляция. Гласные е, o, ö в диалекте встречаются редко. Азербайджанским e, o, ö здесь соответствуют обычно i, u, ü (но e, i менее регулярно). Такая субституция наблюдается и в лакских заимствованиях из азербайджанского языка и в азербайджанской речи лакца, например: iləmak < eləmək (делать), il < el (народ), un < on (десять), tuq < tox (сытый), öz < üz (лицо), ülçmak < ölçmək (измерять).

Типичный для азербайджанского языка негубной гласный заднего ряда ı в речи нижнекатрухца встречается лишь только спорадически. Ему в диалекте соответствует или i, или u, точно так же, как и в лакских азербайджанизмах и в азербайджанской речи лакца. Близкий к нулю статус этого гласного в диалекте объясняется тем, что в азербайджанском языке этот звук широко распространен в аффиксальных морфемах, где он появляется согласно закону гармонии гласных. А в нижнекатрухском диалекте вовсе отсутствует эта категория и в аффиксах, как соответствие общеазербайджанскому ı выступают u или i. Эта фонема также в азербайджанском языке встречается обычно в односложных корневых морфемах между твердыми согласными. Но многие из таких слов в диалекте вовсе отсутствуют, а в тех немногочисленных словах же обычно представлен гласный u.

В специфических азербайджанских гласных в диалекте наблюдается известные колебания. Неустойчивость в употреблении наблюдается и в речи одного и того индивидуума. Под влиянием литературного языка в речи младшего поколения становится более характерным употребление e, ä, o, ö, ü, у. Новые нормы произношения затрагивают только азербайджанские слова, например, колебание в произношении ə, ü не касается субстратных слов. В последних регулярно употребляется отодвинутый вариант ə и ü, например: ərkin (нужный), tənq (ладонь), ürtu (кувшин), xütu (кишки).

Колебания в употреблении гласных звуков в речи нижнекатрухцев возможны, потому что их различие не выполняют фонологическую роль и оно фонологически индифферентно.

Именная морфология 
Одной из примечательных особенностей нижнекатрухского диалекта является полное отсутствие в нем закона сингармонизма, которым характеризуется азербайджанский язык. Наличие в аффиксации двухвариантной и четырехвариантной систем в азербайджанском языке является следствием действия закона сингармонизма. В нижнекатрухском диалекте каждая морфологическая категория имеет постоянный фонетически неизменяемый и независимый от характера предыдущего гласного или согласного морфологический инвентарь.

Винительный падеж имеет неустойчивый статус в диалекте. Также наблюдаются случаи употребления этого падежа без со ответствующего аффикса, то есть употребление вместо винительного падежа именительного. Не имеет фонетических вариантов и аффиксы масдара (регулярно -max: göturmağ (взять), uturmağ (сесть), almağ (взять)), множественного числа (регулярно -lar: uşağlar (дети), müəllimlər (учителя)). Ввиду отсутствия сингармонизма в диалекте заметно унифицировались личные аффиксы глагола-сказуемого: men gediram; uturiram (я иду; сижу), sen (san) üldurdun; aldun (ты убил; купил), u ülduracax; alacax (он убьёт; купит).

Азербайджанский язык характеризуется наличием категории принадлежности, и отношение между лицом обладателя и предметом или лицом обладания устанавливается: морфологически — с помощью аффиксов принадлежности; морфолого-синтаксически — с помощью аффиксов принадлежности формы родительного падежа местоимений; синтаксически — с помощью одних личных местоимений в форме родительного падежа в сочетании с названием предмета обладания. Нижнекатрухский диалект не знает категории принадлежности в такой форме, в какой она представлена во всём азербайджанском языке. Отношение принадлежности в диалекте выражается сочетанием притяжательного местоимения с предметом обладания или лицом обладания. Причем, ни местоимение, ни предмет обладания не принимает никаких аффиксов. Лицо выражается лексическим значением самого местоимения, например: menum alma; almalar (мое яблоко; яблоки), senun alma (твоё яблоко), unun alma (его яблоко), bizim alma (наше яблоко), sizin alma (ваше яблоко), ularun alma (их яблоко).

Примеры

Примечания

Литература 

 

Диалекты азербайджанского языка
Языки и диалекты по алфавиту